Каталония — автономное сообщество (автономное административно-территориальное образование) и историко-географическая область в составе Испании.
 Каталония — историческое государственное и территориальное образование в юго-западной Европе, достигавшее статуса суверенного государства в разные периоды времени:
 Каталонская Республика (1641)
 Каталонское государство (1873)
 Каталонская Республика (1931)
 Каталонское государство (1934)
 Каталонская Республика (2017) — временно самопровозглашённое государство в юго-западной Европе. Провозглашение независимости датируется 27 октября 2017 года.
 княжество Каталония — историческое государственное и территориальное образование в юго-западной Европе.
 Каталонские земли — территории распространения каталанского языка, прилегающие к западному побережью Средиземного моря.